Az 540-es jelzésű regionális autóbusz Cegléd, autóbusz-állomás és Tiszajenő-Vezseny vasútállomás között közlekedik. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Története 

A korábbi 2441-es járat 2016. december 11-étől 540-es, 541-es és 542-es jelzéssel közlekedik.

Megállóhelyei 
Az átszállási kapcsolatok között nincsen feltüntetve az azonos útvonalon közlekedő 537-es, 541-es és 542-es busz.

! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Cegléd, autóbusz-állomásvégállomás||34
|align=left|
|-
|1|| Cegléd, Gimnázium utca||33
|align=left|
|-
|2|| Cegléd, posta||32
|align=left|
|-
|3|| Cegléd, Béke tér||31
|align=left|
|-
|4|| Cegléd, kórház||30
|align=left|
|-
|5|| Cegléd, Bede||29
|align=left|
|-
|6|| ||28
|
|-
|7|| Cegléd, Dózsa György laktanya||27
|
|-
|8|| Fertályos kaszálók||26
|
|-
|9|| Ceglédi kiserdő||25
|
|-
|10|| Nyilas||24
|
|-
|11|| Patonai tanya||23
|
|-
|12|| Besnyő||22
|
|-
|13|| Törtel, benzinkút bejárati út||21
|
|-
|14|| Törtel, Kőrösi út||20
|
|-
|15|| Törtel, orvosi rendelő||19
|align=left|
|-
|16|| Törtel, községháza||18
|align=left|
|-
|17|| Törtel, tetétleni elágazás||17
|align=left|
|-
|18|| Törtel, óvoda||16
|align=left|
|-
|19|| Mankós dűlő||15
|
|-
|20|| Vízjárási iskola||14
|align=left|
|-
|21|| Gubás||13
|
|-
|22|| Kőröstetétlen, tejüzem||12
|align=left|
|-
|23|| Kőröstetétlen, autóbusz-forduló||11
|align=left|
|-
|24|| Polyák tanya||10
|align=left|
|-
|25|| Markovics tanya||9
|align=left|
|-
|26|| Liptai major||8
|align=left|
|-
|27|| Jászkarajenő, TÜZÉP telep||7
|align=left|
|-
|28|| Jászkarajenő, művelődési ház||6
|align=left|
|-
|29|| Jászkarajenő, malom||5
|align=left|
|-
|30|| TETŐVÁR||4
|align=left|
|-
|31|| Várkonyi szőlők||3
|align=left|
|-
|32|| Jenői szőlők||2
|align=left|
|-
|33|| Tóth tanya||1
|align=left|
|-
|34|| Tiszajenő-Vezseny vasútállomásvégállomás||0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Cegléd autóbuszvonalai
Budapest környéki autóbuszvonalak